In Full Cry – documentario del 1910 della Pathé Frères
 In Full Cry – film del 1921 diretto da Einar Bruun